Billian ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Billian (1876–1954), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Billian (1918–2007; eigentlich Hans Joachim Hubert Backe), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 Patrick Billian (* 1972), deutscher Radrennfahrer